Tom Holland (ur. 1996) – brytyjski aktor
 Tom Holland (ur. 1943) – amerykański reżyser 
 Tom Holland (1885–1946) – australijski futbolista
 Tom Holland (1902–1987) – brytyjski futbolista
 Tom Holland (ur. 1936) – amerykański artysta 
 Tom Holland (ur. 1961) – amerykański polityk 
 Tom Holland (ur. 1968) – amerykański pisarz